Виктор Николаевич Батурин (род. 2 октября 1956, Москва) — российский бизнесмен, продюсер, старший брат Елены Батуриной.

Биография 
 1983 — окончил Московский институт управления им. Серго Орджоникидзе по специальности «Организация и управление производством».
 1983—1989 — работал на руководящих должностях в аэрокосмической промышленности.
 1989—1991 — участие в бизнес-проектах.
 1991—1994 — ТОО «Интеко» (Москва), соучредитель и директор строительной фирмы.
 1994—1998 — ЗАО «Интеко-Пласт», президент.
 1998—1999 — председатель правительства Республики Калмыкия.
 1999 — советник президента Калмыкии.
 1999—2005 — «Интеко», первый вице-президент. В начале 2006 года сестра Виктора Батурина, Елена Батурина, заявила через СМИ, что её брат оставил пост вице-президента компании и утратил право представлять её интересы и делать заявления от её имени. В ответ сам Батурин заявил, что для него выступление сестры стало полной неожиданностью. Из всех многомиллиардных активов «Интеко» Батурину достались лишь 50 % акций «Интеко-агро» и сочинский девелоперский бизнес. Бизнесмен пытался судиться с сестрой, требуя законного оформления увольнения и полагающихся по закону компенсационных выплат, но безрезультатно. Из рассказа одного из пионеров российского кооперативного движения — Евгения Леонидовича Соболева о Викторе Батурине: «При Лене он выполнял скорее функции, близкие к курьерским. Виктор заявляет о каких-то чемоданах денег, которые он вроде как заработал и привез сестре, и с этого, мол, этапа у нее начался заработок. Но он их действительно мог только привезти, то есть помочь донести чемоданы, если они и были, ведь деньги зарабатывала она, решения принимала она, вся ответственность была на ней. Да по-другому и быть не могло. Складывалось впечатление, что у него была то ли привычка, то ли болезнь, симптомы которой похожи на алкоголизм. Сестра старалась спасти его, внушала, объясняла, заставляла лечиться, водила по клиникам. Мне кажется, она его и на работу в кооператив взяла с главной целью — как-то пристроить к делу и вырвать из лап „зеленого змия“… Году этак в 1992—1993-м он под нажимом сестры все-таки перешел на „сухой закон“. Его долго лечили, она и взяла его в партнеры.»
 2003—2011(?): «Интеко-агро», генеральный директор.
 В апреле 2008 против Виктора Батурина было возбуждено уголовное дело за угрозу убийством. Заявление было подано в полицию бывшей супругой Яной Рудковской после того, как предприниматель, размахивая пистолетом ПМ, грозился ее пристрелить. «Батурин В. Н. …Находясь в офисном помещении № 709 гостиницы „Рэдиссон Славянская“…в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений с гражданкой Рудковской Я. А., угрожал последней убийством и в подтверждение своих угроз приставлял к виску Рудковской Я. А. пистолет марки ПМ», — говорилось в постановлении о возбуждении уголовного дела.
 6 июня 2011 года Пресненский суд Москвы признал Батурина виновным по ч. 4 статьи 159 УК РФ в связи с мошенничеством в особо крупном размере при продаже недвижимости в центре Москвы в 2008 году. Батурин был приговорён к 3 годам лишения свободы условно.
 28 ноября 2011 года вновь задержан российской полицией в рамках дела, возбуждённого по статьям 30, 159 часть 4 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Бизнесмен пытался продать два векселя «Интеко-Агро» и «Интеко» предпринимателю из Великобритании за 5,5 миллиарда рублей. Ещё один вексель «Интеко-Агро» на 250 миллионов рублей Батурин предъявил компании «Росагролизинг» в счёт долга за поставку сельхозтехники и покупку племенного скота. Руководство «Росагролизинга» усомнилось в подлинности векселя и обратилось в МВД. Сам Батурин утверждает, что ни в чём не виновен и обвиняет вице-президента «Интеко» Олега Солощанского в том, что тот пытается его оговорить. Тверской районный суд санкционировал арест Батурина на два месяца. Затем суд продлил срок ареста до 28 марта 2012 под предлогом того, что, находясь на свободе, Батурин может скрыться от следствия или оказать давление на ход расследования.
 26 июля 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил Виктора Батурина к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве с векселями компании «Интеко». 22 января 2016 года Верховным Судом Калмыкии освобождён из колонии досрочно (за 2 года 10 месяцев и 7 дней до окончания срока, неотбытую часть срока суд заменил штрафом).
 После освобождения через подконтрольную ему компанию «Бату» Батурин подал в суд за мошенничество на своего адвоката Саглару Бахникову, которая помогла ему выйти из колонии досрочно. Бахникова утверждает, что уголовное преследование Батурин инициировал, чтобы не возвращать долг за оказанную ею помощь. «Комсомольская правда» написала в материале-расследовании этого дела, что будет «отслеживать историю Саглары Бахниковой и правосудия, творящегося в Калмыкии, чтобы убедиться, что она, как и любой житель нашей страны, смогла реализовать свое конституционное право на справедливый и независимый суд, а проекты Виктора Батурина и действия его команды получили оценку следственных органов с учетом новой информации, изложенной в том числе в этой статье».
 В июле 2021 года стало известно о том, что центральным аппаратом Следственного комитета на Батурина заведено уголовного дела о покушении на мошенничество. Виктор Батурин обвинялся в фальсификации доказательств по гражданскому делу в суде против своей сестры Елены Батуриной, куда предоставил «заведомо подложное приложение» к соглашению с сестрой, дающее ему приоритетное право на выкуп акций «Интеко». А также в покушении на мошенничество, то есть попытке завладеть 25% акций компании сестры, стоимостью 13,8 млрд рублей, при помощи этого же документа в рамках своего банкротного дела. По версии следствия, Виктор Батурин, желая путем обмана похитить имущество сестры, еще в октябре 2011 года обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о признании ничтожной сделки купли-продажи 100% ЗАО «Интеко», а также с иском о переводе на себя прав покупателя ценных бумаг компании. Оба иска предприниматель обосновывал приложением к соглашению с сестрой, Еленой Батуриной, согласно которому последняя обязуется не продавать акции компании без согласования с братом, поскольку он обладает преимущественным правом их выкупа, а также обязуется выплатить ему по первому требованию рыночную стоимость 25% акций «Интеко».  Адвокаты Елены Батуриной в Арбитражном суде заявили, что таких пунктов в приложении нет, все обязательства по соглашению перед Виктором были выполнены. Стороны обвинили друг друга в фальсификации, а оба иска Виктора Батурина судом были отклонены.  В апреле 2022 года Виктор Батурин признал вину по обвинению в мошенничестве и фальсификации доказательств. Мосгорсуд оставил его под стражей до 1 июня 2022.

Семья 
 От первого брака дочь Александра Байбородина, живёт в Коломне в Московской области.
 Второй женой была Юлия Салтовец. От этого брака родился сын Андрей. После рождения ребенок остался с Батуриным, опекуном стала Яна Рудковская.
 C 5 октября 2001 года по 29 апреля 2008 года был женат на Яне Рудковской. Сын Николай (род. 28 июня 2002).
 27 декабря 2008 года женился на Илоне Образцовой. 1 марта 2009 года родилась дочь Тамара.

Дружба Виктора Батурина с Олегом Соколовым 
Историк Дмитрий Матлин рассказывал о тесных взаимоотношениях Виктора Батурина и Олега Соколова: «…после той истории он перебрался в Москву, где стал консультантом Виктора Батурина. Тогда Соколову удалось подзаработать денег. Он снял квартиру на Кутузовском проспекте, где устраивал костюмированные пирушки. В Москве Соколов покупал на всевозможных аукционах реликвии, связанные исключительно с Наполеоном, — кровати, ночные горшки, волосы. Все вещи относил в музей-панораму „Бородинская битва“. Благодаря своим связям Батурин пытался переформатировать идеологию музея, сделать из него музей Наполеона. Я общался с музейщиками в то время, они были в шоке, что музей-панораму превращают в музей Наполеона. На возмущение сотрудников музея: „У нас Бородинская панорама, зачем нам кровать врага?“ — Соколов отвечал: „Так надо“. Батурин с Соколовым чуть не загубили музей. Арест Батурина остановил этот процесс.»

Краевед Дмитрий Митюшкин говорил следующее о Батурине и Соколове: «Он был связан со скандально известным бизнесменом Виктором Батуриным, отсюда его безнаказанность. Ему все спускалось с рук.»

Коллекционер Александр Вихров рассказывает о дружбе Батурина и Соколова следующее: «Мне казалось, что Олег (Соколов) делает большое дело по реконструкциям, я знал, что он участвовал в создании коллекции Батурина, они были очень близки. Именно по советам Соколова Батурин многие вещи приобретал в свою коллекцию — это факт.»

В интервью, данном в 2018 году одна из жертв избиений Олегом Соколовым подтверждала, что Виктор Батурин был в курсе действий Соколова и даже готов был покрывать их. В статье речь шла о выдвинутом в адрес Соколова обвинении в истязании студентки, которое произошло за несколько лет до этого.: «Я была тогда студенткой, почти ребенком, без связей, без денег, а у него в друзьях Батурин и много еще кто. У меня просто не было сил и возможностей двигать это дело. Вы не можете понять, какой ад я пережила. Врагу такого не пожелать. Мне сегодня больно это вспоминать…»

По данным журналистов в ноябре 2019 года, после резонансного убийства, совершенного Олегом Соколовым ФНС России заблокировала счета фонда Империя Истории, который был зарегистрирован в 2006 году и совместно управлялся Олегом Соколовым и Виктором Батуриным.

Несмотря на неоднократные случаи пьяных дебошей и хулиганских выходок, которыми был известен Олег Соколов до убийства, Виктор Батурин в одном из последних интервью оценил Соколова следующим образом: «Для меня непонятно, что произошло. Нормальный был, как все».

Примечания

Ссылки 
 
 Елена Сташина из «Списка Кардина» направила дело Батурина В. Н. 1-89/2011 в пресненский суд.

Девелоперы России
Музыкальные продюсеры России
Мошенники России
Выпускники Государственного университета управления
Юрий Лужков